Serra Marary kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra Saporá, berg, Roraima, Pacaraima, 
 Serra Mara, berg, Roraima, Uiramutã, 

Robotskapade Brasilienförgreningar